Сфенел () — персонаж древнегреческой мифологии Царь Микен. Упомянут в «Илиаде» (XIX 116). Сын Персея и Андромеды. 

Его женой была Никиппа, дети Алкиона, Медуса и Еврисфей. По другим авторам, жена Амфибия (дочь Пелопа) либо Антибия (дочь Амфидаманта).

После смерти Электриона изгнал Амфитриона и захватил власть над Микенами и Тиринфом. Убит Гиллом.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Арголиды
Цари Микен
Персей (мифология)